Verhoeffodesmus är ett släkte av mångfotingar. Verhoeffodesmus ingår i familjen spökdubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökdubbelfotingar
Verhoeffodesmus